Le terme Route 100 peut désigner plusieurs routes :

 Route fédérale 100 en Allemagne
 Route 100 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 100 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 100 en Finlande
 Route départementale 100 dans le Finistère, France
  dans certains pays